Plasmodium (eencellige) - De malariaparasiet, een eencellige. Er zijn ruim tweehonderd soorten bekend, waaronder:
 Plasmodium falciparum
Plasmodium malariae
 Plasmodium vivax
 De macroscopische vorm van slijmzwammen, zie Plasmodiale slijmzwammen